Гисен:

 Гисен — город в Германии, университетский город, расположен в земле Гессен.
 Гисен — один из трёх административных округов Гессена.
 Гисен — район в Германии. Центр района — город Гисен. Район входит в землю Гессен.